Kastanje - een geslacht van loofbomen (Castanea)
 Kastanea (polis) - een dorp en polis in het oude Griekenland
 Castanea (Pennsylvania) - een plaats in de Verenigde Staten